Un orphelin est un enfant mineur dont le père et la mère sont décédés, ou dont l'un des deux parents est décédé, ou disparu(s) définitivement.

Par extension, le terme d'« orphelin » est utilisé dans d'autres expressions.

Médecine et biologie 
 En médecine, on appelle médicament orphelin, un médicament destiné à des indications assez rares.
 En biologie, on appelle récepteur orphelin un récepteur dont on ne connaît pas le ligand.

Typographie 
 Un orphelin est, en typographie, la première ligne d'un paragraphe apparaissant isolée en bas d'une page. À opposer à veuve.

Personnalités 
 Florine Orphelin (1992-), comédienne française sœur de la comédienne Noémie Orphelin
 Matthieu Orphelin (1972-), homme politique français, écologiste puis député de La République en Marche
 Noémie Orphelin (1983-), comédienne française

Argot parisien 
 Un orphelin est un objet abandonné ou oublié par son propriétaire, en particulier un mégot de cigarette ou de cigare.

Voir aussi 
 L'Orphelin, nouvelle de Guy de Maupassant (1883)

Homonymie de patronyme